

Красново — село, Пловдивська область

Красново — село, Айиртауський район, Північноказахстанська область

Красново — село в гміні Сейни Сейненського повіту Підляського воєводства

Красново — село, Ісетський район, Тюменська область
 Красново — присілок, Оричівський район, Кіровська область